Vivier ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Le Vivier, Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Vivier-au-Court, Gemeinde im Département Ardennes
 Le Vivier-sur-Mer, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine 

Vivier ist der Familienname folgender Personen:
 Basie Vivier (1927–2009), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Claude Vivier (1948–1983), kanadischer Komponist 
 Michel-François de Couët du Vivier de Lorry (1727–1803), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle 
 Robert Vivier (1894–1989), belgischer Dichter, Schriftsteller, Romanist und Italianist
 Roger Vivier (1907–1998), französischer Modedesigner für Schuhe
 William Du Vivier, belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Burg Le Vivier (Château du Vivier)
 Viviers 
 Vivières 
 Viviez
 Duvivier